Ку́дама (Кудом, ) — река в России, протекает по территории Петровского сельского поселения Кондопожского района и Эссойльского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелия.

Река впадает в Сямозеро у посёлка Кудама, длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна 112 км².

В среднем течении принимает левый приток — Эльмичу (из Эльмитозера), в нижнем — протекает через Кудамозеро (с притоком, вытекающим из озера Раваярви).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Шуя, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100112102000014516.

Примечания

Фотографии 

Бассейн Сямозера
Реки Пряжинского района
Реки Кондопожского района